Засо́сенка — деревня Дрезгаловского сельсовета Краснинского района Липецкой области.

География 
Находится на правом берегу реки Дон; тут же расположено устье реки Быстрой Сосны. Деревня расположено за Сосной — отсюда название.

История 
В списке населенных мест 1866 года упоминается деревня владельческая Засосенская Слобода. Позже, в 1880 году, — слобода Засосенская (тогда тут уже имелась школа). Кроме того, встречалось название Мазанка. Впервые с нынешним статусом — деревня она обозначена в 1932 году . На карте 1941 г. обозначена как Двуречье (Мазанка).

В Засосенке находится спиртзавод «Тихий Дон».

Население

Примечания

См. также 
 Деревня Засосная Тербунского района

Населённые пункты Краснинского района (Липецкая область)